Ребекка Хармс (; род. , , Нижняя Саксония) — немецкий политик (Альянс 90/Партия Зеленых) и режиссёр-документалист.

Биография 
Изучала лесовосстановление и лесоразведение. В 1997 г. была соучредителем гражданского движения против захоронения в Горлебене атомных отходов. В 1984 г. стала ассистентом Ундины фон Блоттниц в Европейском парламенте. С 1988 по 1994 г. в сотрудничестве с Вендлендским Кинокооперативом участвовала в продукции целой серии документальных фильмов. В 1994 г. была избрана депутатом в ландтаг федеральной земли Нижняя Саксония, в 1998 г. возглавила там фракцию.

Важнейшей для неё всегда была тема энергетической политики. Свою линию за использование возобновляемых источников энергии, за эффективное использование энергии и против возврата к атомной энергии, Ребекка Хармс с 2004 г. продолжает проводить в Европарламенте, в Комиссии по вопросам промышленности, исследований и энергии. Она — член Комитета по вопросам парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС и заместитель Комитета по охраны окружающей среды. Ребекка Хармс — член политсовета Союза 90/Партия Зеленых, вместе с Даниэлем Кон-Бендитом — сопредседатель фракции Зеленых — Европейский свободный альянс в Европейском парламенте.

15 декабря 2013 года посетила Киев и поддержала Евромайдан.

Награды 
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Украины» (Украина, 22 августа 2016 года) — за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию её исторического наследия и современных достижений и по случаю 25-й годовщины независимости Украины.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ребекка Хармс: Зеленая сила // Germania-online.ru. 19.05.2014

Женщины-политики Германии
Депутаты Европарламента от Германии
Члены Союза 90 — Партии зелёных
Режиссёры Германии
Евромайдан
Участники Евромайдана
Депутаты Европарламента (2004—2009)
Депутаты Европарламента (2009—2014)
Депутаты Европарламента (2014—2019)
Депутаты ландтага Нижней Саксонии